RB
 a proteína retinoblastoma
 Rádio Bandeirantes, emissora brasileira de rádio

Rb
 símbolo químico do rubídio

Desambiguações de siglas